Die CIMB Malaysian Open 2014 fanden vom 18. bis 23. August 2014 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Wertungskategorie PSA International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.

Titelverteidiger waren Peter Barker und Nicol David. Während Barker nicht erneut antrat, erreichte David in diesem Jahr das Halbfinale. Bei den Herren gewann der topgesetzte Mohamed Elshorbagy, der sich im Endspiel gegen Max Lee mit 11:6, 11:7 und 11:9 durchsetzte. Bei den Damen besiegte Raneem El Weleily im Finale Nour El Tayeb mit 7:11, 11:3, 12:10, 2:11 und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld 32 Startplätze, davon acht für Qualifikantinnen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Ivan Yuen und Delia Arnold jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 50.000 US-Dollar sowie 70.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
2014